Nolesi – abitanti di Nole
Nolesi – abitanti di Noli